Арсен — от  — мужской:

 Арсен — мужское имя.
 Арсен Д’Арсонваль (1851—1940) — французский физиолог и физик, по имени которого назван медицинский физиотерапевтический прибор дарсонваль.
 Arsenicum — латинское название химического элемента мышьяк.
 Арсен Карагеоргиевич (1859—1938) — генерал-майор русской императорской армии, принц сербской династии Карагеоргиевичей.
 
 Арсен, Поль (1902—1983) — бельгийский учёный, историк, экономист, социолог, профессор.
 Арсен — советский художественный фильм 1937 года режиссёра Михаила Чиаурели.

См. также 
 Арсенал (значения)
 Арсена